Tichy peut faire référence à :

Patronyme 
 Gérard Tichy (1920-1992), un acteur allemand.
 Herbert Tichy (1912-1987), un journaliste, écrivain, géologue et alpiniste autrichien.
 Lajos Tichy (1935-1999), un footballeur hongrois.

Personnage de fiction 
 Ijon Tichy, un personnage créé par Stanislas Lem.

Toponyme 
 Daïra de Tichy, une circonscription administrative d'Algérie.
 Tichy, une commune d'Algérie dans la wilaya de Béjaïa.
 Tychy, une ville située dans le Sud de la Pologne, qui accueille un festival de guitare.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme